Denim, een kledingstof
 Spijkerbroek
 Jeans (theatershow), een jaarlijkse Nederlandse theatershow
 Jeans (kleur)
 Jeans (1998), een Indiase film uit 1998 van S. Shankar
 Jeans (2001), een Duitse film uit 2001 van Nicolette Krebitz
 Jeans (2011), een Amerikaanse korte film uit 2011 van Paul Goodin